Il lancio del giavellotto femminile si è tenuto il 12 ed il 14 agosto 2014.

Risultati

Qualificazioni
In finale chi supera i 57,50 m o rientra tra le prime 12.

Finale

Note 

Campionati europei di atletica leggera 2014
Lancio del giavellotto ai campionati europei di atletica leggera